San José Vista Hermosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Vista Hermosa, San Lucas Zoquiápam, ort, 
 San José Vista Hermosa, Hidalgo, ort, Cuautepec de Hinojosa, 
 San José Vista Hermosa, Santa Catarina Juquila, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar